Wang Hao (1921-1995) – logico, filosofo e matematico statunitense di origine cinese
 Wang Hao (n. 1966) – tennistavolista cinese
 Wang Hao (n. 1983) – tennistavolista cinese
 Wang Hao (n. 1989) – scacchista cinese
 Wang Hao (n. 1989) – marciatore cinese
 Wang Hao (n. 1992) – tuffatrice cinese
 Wang Hao (n. 1993) – canoista cinese
 Wang Hao (n. 1994) – pallavolista cinese
 Wang Hao (n. 10 marzo 1995) – pallavolista cinese
 Wang Hao (n. 6 dicembre 1995) – pallavolista cinese
 Wang Hao (n. 1989) – calciatore cinese
 Wang Hao (n. 1993) – calciatore cinese
 Wang Hao – tiratore cinese
 Wang Hao – nuotatore cinese
 Wang Hao – scacchista cinese